Big Springs ist der Name folgender geografischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

Orte:
 Big Springs (Alabama), im Randolph County
 Big Springs (Arizona), im Coconino County
 Big Springs (Arkansas), im Marion County, nicht mehr existent
 Big Springs (Georgia), im Troup County
 Big Springs (Idaho), im Fremont County
 Big Springs (Indiana), im Boone County
 Big Springs (Kalifornien), im Siskiyou County
 Big Springs (Kansas), im Douglas County
 Big Springs (Nebraska), im Deuel County
 Big Springs (New Jersey), im Sussex County
 Big Springs (Ohio), im Logan County
 Big Springs (South Carolina), im Chesterfield County
 Big Springs (South Dakota), im Union County
 Big Springs (Blount County, Tennessee)
 Big Springs (Dickson County, Tennessee)
 Big Springs (Hancock County, Tennessee)
 Big Springs (Overton County, Tennessee)
 Big Springs (Rutherford County, Tennessee)
 Big Springs (Texas), im Rusk County
 Big Springs (West Virginia), im Calhoun County

Sonstige:
 Big Springs Mine, Mine im Elko County, Nevada
 Big Springs Historical Marker, historischer Marker und Park im Deuel County, Nebraska

im NRHP gelistete Objekte:
 Big Springs Lookout Tower, in Big Springs, Arizona, ID-Nr. 87002478
 Big Springs Ranger Station, in Big Springs, Arizona, ID-Nr. 93000519
 Big Springs Stone Quarry Historic District, in Lewistown, Montana, ID-Nr. 92001775

Siehe auch:
 Big Springs Township
 Big Spring